

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Pełczyn – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wołów 
 Pełczyn – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Trawniki 
 Pełczyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Śrem